Julie Zenatti (1981-), chanteuse française.
Valérie Zenatti (1970-), femme de lettres française.

Voir aussi 
 
Patronyme séfarade